Poel (water), een omsloten oppervlaktewater
De Poel, een water in Amstelveen
De Westeinderplas, een water in Aalsmeer, in de volksmond ook wel de Poel genoemd
Poel (Gent), een straat in de Belgische stad Gent
Insel Poel, een eiland voor de Duitse kust
Poel (Dollard), een dorp dat mogelijk verdronken is in de Dollard
Knooppunt De Poel in de snelweg A58
Arrest Quint/Te Poel, een arrest van de Hoge Raad

Er zijn ook diverse mensen met Poel in de achternaam:
Evert Poel
Fons de Poel
Hein van de Poel
Willem van der Poel
Adrie van der Poel
Johannes van der Poel
Mathieu van der Poel

Zie ook
De Poel
Poels
Poeldijk
Polder het Poeltje
Eric van de Poele
Idzegaasterpoel
Goëngarijpsterpoelen
Poêleren
Kanton Villedieu-les-Poêles
Villedieu-les-Poêles